Лоти:

 Лоти — денежная единица Лесото.
 Лоти — псевдоним Жюльена Вио (, 1850—1923), французского моряка и романиста.